Железная Маска (), Человек в железной маске ():

 Железная Маска (?—1703) — таинственный узник времён Людовика XIV, содержавшийся в различных тюрьмах и носивший бархатную маску (позднее в легендах она стала железной). Описан в произведениях Александра Дюма, по которым создано несколько фильмов.
 Железная маска (фильм, 1929) — немой фильм с Дугласом Фэрбенксом, 1929 год.
 Железная маска (фильм, 1962) — кинокомедия, Франция — Италия, 1962 год. Режиссёр — Анри Декуэн.

 Человек в железной маске
 Человек в железной маске — роман французского писателя Артюра Бернеда, впервые опубликованный в 1930 году.
 Человек в железной маске (фильм, 1939) — приключенческий фильм, США, 1937 год. Режиссёр — Джеймс Уэйл.
 Человек в железной маске (фильм, 1977) — приключенческий телефильм, США — Великобритания, 1977 год. Режиссёр — Майк Ньюэлл.
 Человек в железной маске (фильм, 1998) — приключенческий фильм, США — Франция — Великобритания, 1998 год. Режиссёр — Рэндел Уоллес.
 Человек в железной маске — прозвище Рейнхарда Шеера — командующего германским Флотом открытого моря в Ютландском морском сражении.

 См. также 
 Маска (значения)'''